Julianadorp – frazione di Den Helder (Paesi Bassi)
 Julianadorp – frazione di Willemstad (Curaçao)